UNICEF Open 2010 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2010 году турнир прошёл с 13 по 19 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Беньямин Беккер
 в женском одиночном разряде —  Тамарин Танасугарн
 в мужском парном разряде —  Уэсли Муди и  Дик Норман
 в женском парном разряде —  Сара Эррани и  Флавия Пеннетта

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Иван Любичич (№ 15 в мире на тот момент). Хорват не оставил особого следа в ходе турнира, уступив уже на старте; в его же отсутствие приз свёлся к матчу Сергея Стаховского и Янко Типсаревича, где несеянный украинец выиграл свой третий (из трёх) финал на этом уровне, а седьмой сеянный серб уступил второй (из двух). Прошлогодний чемпион: Беньямин Беккер, защищал свой титул, но уступил в полуфинале.

В парном турнире первые сеянный были более удачливы, но и здесь не смогли завоевать титул: Лукаш Длоуги и Леандер Паес уступили в финале Роберту Линдстедту и Хории Текэу. Швед и румын до этого приложили руку к проигрышу прошлогодних чемпионов, сломив сопротивление Уэсли Муди и Дика Нормана на двух тай-брейках полуфинальной встречи.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Жюстин Энен (№ 18 в мире на тот момент). Бельгийка уверенно оправдала свой статус, завоевав титул, а единственный сет позволив себе проиграть лишь в финале. Её соперницей по решающему матчу стала седьмая сеянная Андреа Петкович. Прошлогодняя чемпионка — Тамарин Танасугарн — уступила уже на старте. Сильнейшей несеянной участницей турнира стала Кирстен Флипкенс, добравшаяся до полуфинала. Для Энен это росмаленский титул стал вторым за её карьеру: впервые она победила здесь ещё в 2001 году.

В парном соревновании сеянные были также весьма удачливы, а финал разыграли третья и четвёртая команда турнира, где более сыгранный альянс Алла Кудрявцева / Анастасия Родионова на решающем тай-брейке оказался чуть сильнее пары Ваня Кинг / Ярослава Шведова. Прошлогодние чемпионки — Сара Эррани и Флавия Пеннетта — не защищали свой титул, но Сара принимала участие в соревнованиях (вместе с Робертой Винчи) и дошла до полуфинала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Сергей Стаховский обыграл  Янко Типсаревича со счётом 6-3, 6-0.
 Стаховский выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Типсаревич уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Женщины. Парный турнир 
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова обыграли  Ваню Кинг /  Ярославу Шведову со счётом 3-6, 6-3, [10-6].
 Кудрявцева выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Родионова выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2010
 WTA Тур 2010
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2010 года
2010